Saint-François kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Saint-François-Lacroix, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-François-de-Sales, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Guadeloupe 

 Saint-François, Guadeloupe, kommun,

Kanada 

 Saint-François-de-Sales (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean,